Volynien kan syfta på:

 Volynien – ett historiskt landområde i det nuvarande västra Ukraina och östra Polen
 Guvernementet Volynien – ett tidigare guvernement i regionen Volynien i Kejsardömet Ryssland 1795–1917
 Volyn oblast – ett oblast (provins) i västra Ukraina 1939–, tillhörde Polen 1918-1939
 Volynien (film) – en polsk film från 2016